Дже́ффери () — английское мужское имя и фамилия.

Известные носители фамилии 
 Джеффери, Майкл (1937—2020) — австралийский солдат и генерал-губернатор.
 Джеффери, Томас Бакленд (1845—1910) — американский изобретатель и предприниматель родом из Великобритании.

Известные носители имени 
 Амхерст, Джеффери (1717—1797) — британский военный деятель, 1-й барон Амхерст.
 Буле, Джеффери (род. 1991) — соломонский футболист.
 Дивер, Джеффери — американский писатель.
 Симмонс, Джеффери (род. 1997) — американский футболист.
 Сюн, Джеффери (род. 2000) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Тейлор, Джеффери (род. 1989) — шведский баскетболист.
 Уильямс, Джеффери Ламар (род. 1991) — американский рэпер, более известный под сценическим именем Янг Таг.

Другое 
 Джеффери (бронеавтомобиль) — бронеавтомобиль, разработанный Thomas B. Jeffery Company.
 «Джеффери» Поплавко — пулемётный бронеавтомобиль Русской императорской армии, собранный по проекту Виктора Поплавко.

См. также 
 Джеффри — более распространённая форма имени в два слога.
 Thomas B. Jeffery Company — американская автомобилестроительная компания.

Примечания